Евгений Павлович Иванов:
 Иванов, Евгений Павлович (1879—1942) — публицист, детский писатель, автор воспоминаний о А. А. Блоке.
 Иванов, Евгений Павлович (1923—1998) — деятель культуры, музыковед, режиссёр-постановщик.
 Иванов, Евгений Павлович (род. 1936) — российский дипломат.